Ludwik Konstanty Oborski – kasztelan liwski, stolnik liwski
 Ludwik Oborski (1787–1873) – polski socjalista, powstaniec listopadowy